La bataille de l'aéroport de Donetsk peut faire référence à :
la première bataille de l'aéroport de Donetsk, en mai 2014 ;
la seconde bataille de l'aéroport de Donetsk, de septembre 2014 à janvier 2015.